Gülzow (Lauenburg)
 Gülzow (bij Stavenhagen)
 Gülzow-Prüzen